L'edizione 1962-63 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Górnik Zabrze, al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo fu Marian Kielec (Pogoń Szczecin), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Wisła Cracovia Campione di Polonia 1962-63.
 Lechia Gdańsk e Lech Poznań retrocesse in II liga polska.

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato polacco di calcio